LVR peut faire référence à :
 l’abréviation du rouble letton ;
 la province de Rhénanie, en Allemagne : Landschaftsverband Rheinland ;
 Longitudinal Video Recorder, un type de magnétoscope développé par BASF puis Toshiba ;
 le club de rugby à 13 Lyon-Villeurbanne Rhône XIII, parfois désigné par le sigle LVR XIII ;
 la ligne de chemin de fer Lehigh Valley Railroad ;
 le code IATA de l’aéroport de Lucas do Rio Verde, au Brésil.

Sigle de 3 caractères